Le tournoi de tennis Ginny Championships est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute à Honolulu du 7 au .

Kathleen Horvath remporte le simple dames. En finale, elle bat Carling Bassett, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosalyn Fairbank et Candy Reynolds.

Résultats en simple

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Trois équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Ginny Championships
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1983
Ginny Championships
Tennis aux États-Unis en 1983
Événement sportif à Honolulu
Tennis en novembre 1983